Агрести () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Агрести, Алехандро (род. 1961) — аргентинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, оператор, композитор, монтажёр, актёр.
  (1508 — 1580) — итальянский художник.
  (1875 — 1960) — английский общественный деятель, писатель, редактор и переводчик.
  (род. 1974) — итальянский актёр, комик и музыкант.
  (1797 — 1865) — итальянский политик и революционер.
  (1921 — 1990) — итальянский католический архиепископ.